63 км, 63-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.
 63 км — пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога. Код 706639

 63 км — остановочный пункт на Линии Москва — Голутвин в Московской области. Код 195016
 63 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 186411
 63 км — название нескольких остановочных пунктов в Ленинградской области:
 63-й километр (платформа, Выборгское направление) — на линии Санкт-Петербург — Выборг, Октябрьская железная дорога. Код 039410
 63 км (платформа, Волховстроевское направление) — на линии Санкт-Петербург — Волховстрой-1, Октябрьская железная дорога. Код 048457
 63 км (платформа, Витебское направление) — на линии Санкт-Петербург — Оредеж, Октябрьская железная дорога. Код 04522
 Пост 63 км (линия Волховстрой — Чудово) — на линии Волховстрой — Чудово, Октябрьская железная дорога. Код 045618
 63 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, участок Новгород-На-Волхове — Батецкая, Октябрьская железная дорога. Код 040188
 63 км (платформа, Южно-Уральская железная дорога) — остановочный пункт Южно-Уральской железной дороги. Код 818114
 63 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога. Код 246928
 Пункт 63 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога. Код 531111
 63 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 594712
 63 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога. Код 621110
 63 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога. Код 862164